Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Bale Rejo (Batanghari), plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Timur in de provincie Lampung, Sumatra
 Bale Rejo (Panggungrejo), plaats in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java